De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1994 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 24 juli 1994 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1994
Groot-Brittannië